Die Saison 2005/06 der Oberliga Nordrhein war die 28. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordrhein und die zwölfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach mit sechs Punkten Vorsprung auf den Bonner SC.

Die Abstiegsränge belegten der FC Junkersdorf und der FC Wegberg-Beeck. PSI Yurdumspor Köln stellte den Spielbetrieb nach dem 18. Spieltag wegen der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mit sofortiger Wirkung ein. Alle bisher ausgetragenen Spiele mit Beteiligung von PSI Yurdumspor Köln wurden annulliert und die restlichen Partien abgesagt. Damit stand Yurdumspor Köln als erster Absteiger fest.

Aus der Mittelrheinliga stieg die SSG 09 Bergisch Gladbach und aus der Verbandsliga Niederrhein der SV Straelen als jeweiliger Staffelsieger auf. Aus der Regionalliga Nord stiegen Rot-Weiß Oberhausen und die zweite Mannschaft des 1. FC Köln ab.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Nordrhein 2005/06 bei kicker.de
 Oberliga Nordrhein 2005/06 bei f-archiv.de

2005
Fußballsaison 2005/06